Vairanesi – abitanti di Santo Stefano in Vairano
Vairanesi – abitanti di Vairano (Vidigulfo)
Vairanesi – abitanti di Vairano Patenora